The Ark — шведская глэм-рок-группа, основанная в 1991 году Ола Сало, Микаэлем Джепсоном и Ларсом Люнбергом, когда им было по четырнадцать лет. Мартин Аксен присоединился к группе в 1997 году, а Сильвестр Шлегель в 1999. Позднее, в 2006 году, ряды группы пополнил Йенс Андерссон, выступавший с группой в течение нескольких лет.

Тексты песен, написанных совместными усилиями группы, часто оспариваются общественностью. Например, записанная в 2002 году песня о правах гомосексуалов на право опеки над детьми. В 2006 году группа, и в частности Ола Сало, были раскритикованы американской общественностью из-за спорных комментариев по поводу терактов 11 сентября, которые скорее всего были шуткой в одной из песен по поводу открытия нового шведского посольства в Вашингтоне. Этот инцидент послужил причиной отмены американского тура группы.

В 2007 году The Ark победили на отборочном конкурсе за право выступать на Евровидении с песней «The Worrying Kind», написанной Ола Сало. Песня победила, набрав большинство голосов как зрителей, так и жюри. Она являлась представителем Швеции на конкурсе европейской песни, и позже вошла в альбом «Prayer for the Weekend», выпущенный в 2007 году. Несмотря на то, что The Ark были фаворитом букмекеров, они заняли 18 место (из 24 возможных) и набрали 51 балл. Победившая на конкурсе Сербия набрала 268 баллов.

Также The Ark сотрудничали с другими рок-группами, такими как The Darkness и The Cardigans.

В середине 2009 года The Ark объявили, что новый альбом группы будет выпущен весной 2010 года.

8 декабря 2010 группа объявила о грядущем распаде после выхода сборника Arkeology. Последний концерт был дан 16 сентября 2011 года.

Состав 
 Ола Сало: вокал и пианино (1991—2011)
 Микаэль Джепсон: бэк-вокал и гитара (1991—2011)
 Мартин Аксен: бэк-вокал и гитара (1997—2011)
 Ларс Юнгберг: бэк-вокал и бас (1991—2011)
 Сильвестр Шлегель: бэк-вокал и ударные (1999—2011)
 Йенс Андерссон: клавишные и звукорежиссёр (2006—2011)

Дискография

Официальные Альбомы

Мини-альбомы 
 1996 — Racing with the Rabbits

Песни

Клипы

We Are the Ark 
 It Takes a Fool to Remain Sane
 Echo Chamber
 Joy Surrender
 Let Your Body Decide

In Lust We Trust 
 Father of a Son
 Calleth You, Cometh I (old version)
 Calleth You, Cometh I (new version)
 Tell Me This Night Is Over

State of the Ark 
 One of Us Is Gonna Die Young
 One of Us Is Gonna Die Young (the U.S. version)
 Clamour for Glamour

Prayer for the Weekend 
 The Worrying Kind (collage version)
 The Worrying Kind (new version)
 Prayer For The Weekend

Ссылки 

 Официальный сайт
 The Ark on allmusic.com

Музыкальные коллективы, появившиеся в 1991 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 2011 году
Рок-группы Швеции
Группы глэм-рока
Участники «Евровидения-2007»
Представители Швеции на «Евровидении»